Hanyuan bezeichnet:

 Hanyuan (汉源县), Kreis der Stadt Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hanyuan (Xihe) (汉源镇), Großgemeinde im Kreis Xihe in der chinesischen Provinz Gansu
 Hanyuan (Ningqiang) (汉源街道), Straßenviertel im Kreis Ningqiang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Hanyuan (Pei) (汉源街道), Straßenviertel im Kreis Pei in der chinesischen Provinz Jiangsu